Adriaen Pauw ist der Name folgender Personen:

* Adriaen Pauw (1516–1578), niederländischer Kaufmann und Politiker, Bürgermeister von Amsterdam
 Adriaen Pauw (1622–1697), niederländischer Jurist und Richter

Siehe auch:
 Adriaan Pauw (1585–1653), niederländischer Politiker und Beamter, Ratspensionär von Holland